de plaats Město Albrechtice in Tsjechisch-Silezië
 de plaats Olbersdorf in de Duitse deelstaat Saksen